Суперкла́сико () — название противостояния двух популярнейших и наиболее титулованных футбольных клубов Аргентины — «Боки Хуниорс» и «Ривер Плейта». Слово происходит от традиционного испанского класико, которым обозначаются дерби спортивных команд, с прибавлением приставки супер, дабы подчеркнуть ту роль, которую играют оба клуба в футболе страны. Согласно данным различных изданий, свыше 70 % населения Аргентины поддерживает ту или иную команду в этом противостоянии (у «Боки» 40 % болельщиков, а у «Ривера» — 32 %).

«Суперкласико» — одно из важнейших событий в мировом спорте и одно из главнейших дерби в футболе. В апреле 2004 года английское издание The Observer (издание The Guardian) поставило Суперкласико на первое место в своём списке «50 важнейших спортивных событий планеты, которые нужно посмотреть перед тем как умереть». По выражению The Observer, «День дерби в Буэнос-Айресе делает „Старую фирму“ игрой школьников».

История 
Оба клуба появились в рабочем районе Буэнос-Айреса Ла-Бока, в котором, к тому же, традиционно жило большое число итальянских иммигрантов. Хотя «Ривер» появился в 1901 году, то есть раньше «Боки», основанной в 1905 году, в конце концов, именно первому клубу пришлось покинуть Ла-Боку. В матче между двумя командами должен был определиться тот, кто будет лишним. Проиграл «Ривер Плейт», после чего клуб переехал сначала в Палермо, а затем в Нуньес в северной части города, где и обосновался с 1925 года. Нуньес был более развитым в социально-экономическом плане районом, и считается, что за «Ривер» болели в основном представители среднего класса и буржуазии, в сравнении с «пролетарской» «Бокой». Однако это скорее исторический стереотип, поскольку на данный момент за «Миллионеров» (Los Millonarios) (прозвище, данное «Риверу» по вышеуказанной причине) болеют представители совершенно различных слоёв общества. Болельщики и игроки «Боки» же, оставшейся в итальянском районе, стали называться «Генуэзцами» (по-испански — Xeneizes), поскольку большинство мигрантов было именно из итальянского портового города Генуя.

Впервые клубы встретились в товарищеском матче 2 августа 1908 года, когда верх одержала «Бока» со счётом 2:1. 24 августа 1913 года состоялся первый официальный матч, и верх с тем же счётом одержал уже «Ривер».
 
«Суперкласико» выделяется страстным болением инчады обеих команд. BBC описывает атмосферу на стадионе так: «Море красочных баннеров, крики и рёв, пение, танцы и нескончаемый фейерверк». С трибун постоянно раздаются песни в адрес своих оппонентов, зачастую основанные на мотивах популярных рок-композиций. Как национальный стадион сборной Аргентины «Монументаль Ривер Плейт», так и в особенности принадлежащая «Боке» «Ла Бомбонера», отличаются своей вибрацией, сопровождаемой прыжками массы болельщиков. К сожалению, иногда случаются и сцены насилия в противостоянии болельщицких группировок клубов друг с другом или с полицией.

Фанаты «Боки» называют своих соперников «Гальинас» (Цыплята) (Gallinas). Это прозвище родилось после игры с уругвайским «Пеньяролем», когда «Ривер» вёл 2:0, но в итоге проиграл 2:4. Игра проходила в финале Кубка Либертадорес 1966 года. Кто-то из болельщиков «Пеньяроля» выпустил на поле курицу в знак унижения «Ривера». «Миллионерам» пришлось ждать своей первой победы в главнейшем южноамериканском турнире ещё 20 лет, когда «Бока» уже являлась двукратным победителем трофея. Именно за неумение удержать победу и слабохарактерность, по мнению инчады «Боки», «Ривер» носит такое прозвище. С другой стороны, болельщики «Ривера» называют «Боку» «Чанчитос» Поросятами (Los Chanchitos), указывая, что от «Бомбонеры», расположенной в бедном районе, постоянно исходит неприятный запах. Ещё одно прозвище — «Бостерос» (Сборщики навоза) (Bosteros) — ссылка на загрязнённые промышленными отходами реки района Ла Бока.

В истории противостояния было много случаев, когда тот или иной игрок переходил в стан соперника. Впервые из «Боки» в «Ривер» отправился Катальдо Спитале в 1933 году. Будущий чемпион мира Оскар Руджери перешёл из «Ривера» в «Боку» в 1985 году, сказав: «Я могу вам сказать, что это не просто. Одна сторона смотрит на вас, как на предателя, а другая не очень вам доверяет. Необходимо время для адаптации, и сильный характер, чтобы расположить к себе людей». Некоторые игроки изначально заявляют о том, что никогда не перейдут в стан соперника, тем самым становясь настоящими идолами для своих болельщиков. Среди них — легендарный уругваец Энцо Франческоли, лидер «Ривера» 1980-х и 1990-х годов; а также Диего Марадона, который, выступая за «Архентинос Хуниорс», отверг предложение от «Ривера», сказав, что его мечта — играть только в «Боке».

Единственный раз в истории «Суперкласико» было сорвано. 21 марта 2010 года, в рамках Клаусуры 2010 команды вышли на поле «Бомбонеры», которое из-за дождя находилось в ужасном состоянии. Судья матча Эктор Бальдасси сначала решил, что играть можно, однако мяч просто не мог катиться по полю. Игра возобновилась с 9-й минуты (было сыграно 2 тайма по 41 минуте) 26 марта и завершилась победой «Боки».

Трагедия у 12 выхода 
23 июня 1968 года после «Суперкласико» на «Монументале» в давке у 12-го выхода со стадиона 71 человек погиб и 150 получили ранения. Это была самая большая трагедия в истории аргентинского футбола. Большинство погибших были подростками и молодыми людьми, средний возраст жертв был 19 лет.

Существуют различные версии по поводу того, что именно произошло в тот день. Согласно одной версии, катастрофа произошла после того, как фанаты «Боки» бросили горящие флаги «Ривера» с верхних ярусов трибун, вызвав паническое бегство собственных же товарищей с нижних ярусов. По другой версии, это случилось после того, как болельщики «Ривера» прорвались в сектор «Боки», вызвав ожесточённые столкновения.

Чем бы ни была вызвана паника, аргентинское издание Clarín утверждает, что ворота у 12 выхода были заперты, и что болельщики, давившие сзади, не слышали призывов остановиться тех, кто оказался перед закрытой решёткой. Вильям Кент, бывший президент «Ривера», утверждал следующее: полицейские начали выдавливать фанатов «Боки», после того как они стали мочиться на них. Некоторые свидетели утверждают, что турникеты на выход были блокированы огромными железными балками.

После трёх лет правительственного расследования, к большому разочарованию семей погибших, было решено, что никто не виноват в случившемся. После трагедии ворота на «Монументале» стали отмечаться буквами вместо цифр.

В конце 1968 года 68 футбольных клубов, входящих в Аргентинскую футбольную ассоциацию, собрали 100 000 песо для семей погибших.

Статистика

Итоги личных встреч 
По состоянию на 29 октября 2020

 Источники:''RSSSF и ESPN Deportes

Результаты матчей в любительской эре

Первый дивизион

Copa Competencia

Результаты матчей в чемпионате Аргентины

Результаты матчей в национальных кубковых турнирах

Результаты матчей в Кубке Либертадорес

Результаты матчей в Суперкубке Либертадорес

Результаты матчей в Южноамериканском кубке

Большее число матчей 

 Источник: ESPN Deportes

Лучшие бомбардиры

Крупнейшие победы 
* С разницей более 4 мячей

 Источники: RSSSF и ESPN Deportes

Самые результативные матчи 
* 7 или более голов в матче

 Источники: RSSSF и ESPN Deportes

Игроки, выступавшие за оба клуба 

 Габриэль Амато
 Абель Бальбо
 Карлос Барисио
 Габриэль Батистута
 Серхио Берти
 Нельсон Вивас
 Рубен Орасио Гальетти
 Фернандо Гамбоа
 Рикардо Гарека
 Уго Гатти
  Рубен Да Сильва
 Хорхе Игуаин

 Фернандо Касерес
  Хулио Сесар Касерес
 Клаудио Каниджа
 Викторио Кокко
  Мигель Анхель Лоайса
 Хуан Франсиско Ломбардо
 Хуан Хосе Лопес
 Эрнесто Мастранджело
  Хосе Мильтон Мельгар
 Норберто Менендес
 Хосе Мануэль Морено
 Карлос Мануэль Морете

 Хулио Олартикоэчеа
 Хуан Хосе Писсути
 Себастьян Рамберт
 Херардо Рейносо
 Хорхе Ринальди
 Оскар Руджери
 Франсиско Са
  Габриэль Седрес
 Карлос Даниэль Тапия
 Альберто Тарантини
 Хулио Сесар Торесани
 Лусиано Фигероа

Чемпионы мира в составе сборной Аргентины 

 1978
  Норберто Алонсо
  Убальдо Фильоль
  Леопольдо Луке
  Оскар Альберто Ортис
  Даниэль Пассарелла
 () Альберто Тарантини

 1986
  Эктор Энрике
  Хулио Олартикоэчеа
  Нери Пумпидо
  Оскар Руджери
  Карлос Даниэль Тапия

Примечания

Ссылки 
 El Superclásico.com
 «Бока» — «Ривер» на sports.ru
 Superclásico на footballderbies.com
 Статистика на ESPN Deportes
 Бока-Ривер в журнале ФИФА
 Суперкласико на southamericanfutbol.com

Футбольные дерби в Аргентине
ФК «Бока Хуниорс»
ФК «Ривер Плейт»
Спорт в Буэнос-Айресе